Kalema ist der Name von:
 Kalema (Buganda) († 1891), 1888–1889 bugandischer Thronprätendent 
 Ssuuna II Kalema, 1820–1856 bugandischer König

Kalema ist der Familienname folgender Personen:
 Gladys Kalema-Zikusoka (* 1970), ugandische Tierärztin
 Nisha Kalema (* 1993), ugandische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Rhoda Kalema (* 1929), ugandische Politikerin und Ministerin
 Tychique Ntela Kalema (* 1987), kongolesischer Fußballspieler
 William S. Kalema (* 1945), ugandischer Unternehmer – Blair Commission for Africa
 William W. Kalema († 1972), ugandischer Politiker und Minister

Kalema bezeichnet des Weiteren:
 Kalema, ein Dorf im Rift Valley, Kenia
 Kalema, die starke Brandung an westafrikanischen Stränden